Cow Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax;
 Cow Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax;
 Cow Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Victoria;
 Cow Bay – dawna nazwa zatoki Morien Bay w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton.